Броненосные крейсера типа «Теннесси» — боевые корабли флота США, последние броненосные крейсера США. Стали развитием типа «Пенсильвания». Всего построено 4 единицы: «Теннесси» (), «Вашингтон» (), «Норт Кэролайн» (), «Монтана» ().

Конструкция 
Крупные броненосные крейсера, предназначавшиеся для действия в качестве быстроходного отряда в составе эскадры (аналогично крейсерам Камимуры в русско-японскую войну).

Корпус

Вооружение 

Остальное вооружение состояло из скорострельных орудий: 16 152-мм орудий Мк. 8 с длиной ствола 50 калибров: все 152-мм орудия размещались в бронированных казематах — двенадцать на батарейной палубе и четыре на верхней и двадцати двух 76-мм пушек с длиной ствола 50 калибров. 152-мм орудия имели угол склонения 7°, возвышения 15°, дальность стрельбы при угле +14,9° 15 000 ярдов (13 716 м, 74 кбт.), главное отличие от Мк.6 — в два раза более высокая скорострельность, которая составляла шесть выстрела в минуту вместо трёх. Орудия стреляли 95-105 фунтовыми снарядами (43 — 48 кг)

Служба 
«Теннесси» — заложен 20 июня 1903, спущен 3 декабря 1904, вступил в строй 17 июля 1906 года. В 1916 году переименован в «Мемфис».

«Вашингтон» — заложен 29 марта 1903, спущен 18 марта 1905, вступил в строй 7 августа 1906 года. В 1916 году переименован в «Сиэтл».

«Норт Кэролайн» — заложен 21 марта 1905, спущен 6 октября 1906, вступил в строй 7 мая 1908 года. В 1920 году переименован в «Шарлотт».

«Монтана» — заложен 29 апреля 1905, спущен 15 декабря 1906, вступил в строй 21 июля 1908 года. В 1920 году переименован в «Миссоула».

Оценка проекта 
Американцы не смогли отследить все военно-морские новинки и в основу проекта была положена старая концепция, в результате крейсера морально устарели ещё до ввода в строй.

Примечания

Литература 
 
 
 

Броненосные крейсера типа «Теннесси»